Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1964 — 32-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал минский СКА.

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Зона 3 (Минск) 

 Команда «Спутник» отказалась от участия в финальном этапе.

Финальный этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1964 году
Спорт в Белоруссии в 1964 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу